Die Liste der Mitglieder des Landtages Nordrhein-Westfalen (9. Wahlperiode) führt die Abgeordneten des nordrhein-westfälischen Landtags in der 9. Wahlperiode vom 29. Mai 1980 bis zum 29. Mai 1985 auf.

Nachdem die FDP bei der Landtagswahl 1980 knapp an der 5 %-Hürde scheiterte, waren während der 9. Wahlperiode nur zwei Parteien im Landtag vertreten: Die SPD gewann 106 der insgesamt 201 Sitze, die CDU gewann 95 Mandate.

Parlaments- und Fraktionsvorsitzende 

Landtagspräsident:
John van Nes Ziegler (SPD)

Fraktionsvorsitzende:
 SPD: Dieter Haak, ab 26. September 1980 Karl Josef Denzer
 CDU: Kurt Biedenkopf, ab 24. Mai 1983 Bernhard Worms

Abgeordnete

Literatur 
 60 Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen. Das Land und seine Abgeordneten. Düsseldorf 2006.

 #:9 Wahlperiode